Чемпионат Нидерландов по футболу 1936/37 () — 49-й в истории розыгрыш титула чемпиона Нидерландов по футболу. В турнире первого класса приняло участие пятьдесят команд из 35 городов, разбитые на пять групп — Восточную, Северную, Южную и две Западных.

Победителем восточный группы стал клуб «Гоу Эхед» из города Девентер. В остальных группах первые места заняли: «Бе Квик», ПСВ, «Аякс» и «Фейеноорд».

Победитель сезона определился в финальном турнире чемпионов, по итогам которого клуб «Аякс» из Амстердама в шестой раз в своей истории выиграл национальный чемпионат.

Турнирная таблица

Первый класс Восток

Первый класс Север

Первый класс Юг

Первый класс Запад I 

1 Со следующего сезона в группе Запад II.

Первый класс Запад II 

2 Со следующего сезона в группе Запад I.

Финал чемпионата 

  •    •

Источники

Ссылки 
 Сезон на сайте eu-football.ru

Футбол в Европе в 1936 году
Футбол в Европе в 1937 году
Спорт в Нидерландах в 1936 году
Спорт в Нидерландах в 1937 году